Arvand Kenār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Arvand Kenār (bakhsh), distrikt i Khuzestan, 
 Arvand Kenār (ort), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar